Людмила Николаевна Шверник (1916—2003) — советский  инженер-конструктор в области создания телевизионной техники, организатор создания комплекса телевизионной аппаратуры для Центра управления космическими полётами, участница создания телевизионной техники в рамках космической программы «Союз — Аполлон». Лауреат Государственной премии СССР (1977).

Биография 
Родилась 19 ноября 1916 года в Самаре в семье революционера и впоследствии известного государственного деятеля Н. М. Шверника.

Образование 
Л. Н. Шверник проходила обучение на курсах радиолокации Военно-воздушной академии РККА имени профессора Н. Е. Жуковского и с 1938 по 1941 год в Московском институте инженеров связи по окончании которого получила специальность инженер в области радиосвязи.

Научно-исследовательская деятельность 
С 1941 года на научно-исследовательской работе в Институте теоретической геофизики АН СССР под руководством
А. И. Берга и С. Э. Хайкина в должности инженера, была участницей испытаний различных радиолокационных станций. В период Великой Отечественной войны работала в Куйбышевском филиале Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию в
должности старший инженер, занималась техническим обслуживанием радиопередач для иностранного вещания. С 1943 по 1946 год на научно-исследовательской работе в Комитете по радиофикации и радиовещанию СССР в должности старшего инженера 
контрольно-измерительного сектора технического отдела. 

С 1946 по 1951 год работала в Московском телевизионном центре в должности старшего инженера. С 1946 по 1947 год Л. Н. Шверник вместе с главным инженером С. В. Новаковским была направлена в США, где изучала вопросы связанные с развитием телевидения и созданием телевизионной техники. С 1951 по 1963 год на научно-исследовательской работе в НИИ-100 в системе Министерства связи СССР в должности старшего инженера, занималась работами в области испытания экспериментальных систем цветного телевидения. С 1959 года Л. Н. Шверник являлась главным конструктором первых отечественных проекционных цветных телевизоров с большим экраном таких как «Изумруд-201» и «Изумруд-202».

В МНИТИ и участие в создании Центра управления космическими полётами 
С 1963 по 1988 год на научно-исследовательской работе во ВНИИ приёмной телевизионной техники (с 1966 года — Московский научно-исследовательский телевизионный институт в должностях: руководителя сектора и отдела.

С 1966 по 1971 год Л. Н. Шверник являлась главным конструктором по созданию светоклапанных проекционных экранов большой площади, использующие электронно-оптическую модуляцию света и обеспечивающие воспроизведение чёрно-белого и цветного изображения. С 1970 по 1975 год Л. Н. Шверник была одним из руководителей по созданию в  Центре управления космическими полётами сложной много объектовой цветной телевизионной системы управления «Аристон», а так же создания комплекса телевизионной аппаратуры в рамках реализации пилотируемого полёта советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон» по космической программе «Союз — Аполлон». Созданная Л. Н. Шверник телевизионная система отображала на экранах ЦУПа информацию которая принималась с вычислительного центра и с бортов пилотируемых космических кораблей.

3 ноября 1977 года «закрытым» Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «За создание Центра управления полётами» Л. Н. Шверник была удостоена Государственной премии СССР в области науки и техники.

Смерть 
Скончалась 13 февраля 2003 года в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Государственная премия СССР (3.11.1977)

Семья 
 Супруг Р. А. Беляков (1919—2014) —  авиаконструктор, академик АН СССР, генеральный конструктор ОКБ имени А. И. Микояна
 Сын Сергей (1951—1994) — к.т.н., авиаконструктор АНПК «МиГ» имени А. И. Микояна

Примечания

Литература 
 Связь России: биографическая энциклопедия / сост.: М. А. Первов. - Москва : Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям : Столичная энциклопедия, 2008. — 640 с. — ISBN 978-5-903989-11-9
 Развитие техники ТВ-вещания в России: справочник / Лейтес Л. С. - Москва : Святогор, 2005. — 223 с. — ISBN 5-94811-009-5
 Самые секретные родственники*: энцикл. биогр. / Николай Зенькович. - М. : Олма-Пресс, 2005. — 510 с. — ISBN 5-94850-408-5

Выпускники МЭИС
Инженеры СССР